

Коятиці — село в Пряшівському окрузі Пряшівського краю.

Коятиці — село в окрузі Тршебич краю Височина.